Mistrzostwa Świata Seniorów w Curlingu 2014 odbyły się w dniach 23-30 kwietnia 2014 w szkockim Dumfries, na lodowisku Dumfries Ice Bowl.

Tytułów mistrzowskich z 2013 broniły reprezentacje Kanady. W rywalizacji wzięło udział 15 zespołów kobiecych i 25 męskich. Zadebiutowała męska reprezentacja Polski, do gry powróciły męskie drużyny Austrii, Słowacji, Walii i Węgier oraz kobiece ekipy Anglii i Słowacji. Z uczestnictwa zrezygnowały Irlandki.

W konkurencji kobiecej triumfowały Szkotki (Christine Cannon), przejęły ostatnią partię finału przeciwko Kanadzie (Colleen Pinkney) dwoma punktami i wygrały 6:5. Brązowe medale przypadły Amerykankom (Margie Smith), które wynikiem 8:3 pokonały Szwedki (Ingrid Meldahl).

Złote medale obronili Kanadyjczycy (Wayne Tallon). Drużyna Klonowego Liścia w finale zwyciężyła 7:2 nad reprezentacją Szwecji (Connie Östlund). Na najniższym stopniu podium uplasowali się Australijczycy (Hugh Millikin).

Równocześnie z turniejem rozegrano Mistrzostwa Świata Par Mieszanych 2014.



Kobiety

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
24 kwietnia 2014; 15:30

Sesja 2. 
24 kwietnia 2014; 19:30

Sesja 3. 
25 kwietnia 2014; 7:30

Sesja 4. 
25 kwietnia 2014; 11:00

Sesja 5. 
25 kwietnia 2014; 14:30

Sesja 6. 
25 kwietnia 2014; 18:00

Sesja 7. 
25 kwietnia 2014; 21:30

Sesja 8. 
26 kwietnia 2014; 8:30

Sesja 9. 
26 kwietnia 2014; 12:00

Sesja 10. 
26 kwietnia 2014; 15:30

Sesja 11. 
26 kwietnia 2014; 19:00

Sesja 12. 
27 kwietnia 2014; 7:30

Sesja 13. 
27 kwietnia 2014; 11:00

Sesja 14. 
27 kwietnia 2014; 14:30

Sesja 15. 
27 kwietnia 2014; 18:00

Sesja 16. 
27 kwietnia 2014; 21:30

Sesja 17. 
28 kwietnia 2014; 12:00

Sesja 18. 
28 kwietnia 2014; 15:30

Sesja 19. 
28 kwietnia 2014; 19:00

Sesja 20. 
29 kwietnia 2014; 8:30

Sesja 21. 
29 kwietnia 2014; 14:00

Play-off

Ćwierćfinały 
29 kwietnia 2014; 19:30

Półfinały 
30 kwietnia 2014; 8:00

Mały finał 
30 kwietnia 2014; 12:30

Finał 
30 kwietnia 2014; 12:30

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
24 kwietnia 2014; 8:00

Sesja 2. 
24 kwietnia 2014; 11:45

Sesja 3. 
24 kwietnia 2014; 19:30

Sesja 4. 
25 kwietnia 2014; 7:30

Sesja 5. 
25 kwietnia 2014; 11:00

Sesja 6. 
25 kwietnia 2014; 14:30

Sesja 7. 
25 kwietnia 2014; 18:00

Sesja 8. 
25 kwietnia 2014; 21:30

Sesja 9. 
26 kwietnia 2014; 8:30

Sesja 10. 
26 kwietnia 2014; 12:00

Sesja 11. 
26 kwietnia 2014; 15:30

Sesja 12. 
26 kwietnia 2014; 19:00

Sesja 13. 
27 kwietnia 2014; 7:30

Sesja 14. 
27 kwietnia 2014; 11:00

Sesja 15. 
27 kwietnia 2014; 14:30

Sesja 16. 
27 kwietnia 2014; 18:00

Sesja 17. 
27 kwietnia 2014; 21:30

Sesja 18. 
28 kwietnia 2014; 8:30

Sesja 19. 
28 kwietnia 2014; 12:00

Sesja 20. 
28 kwietnia 2014; 15:30

Sesja 21. 
28 kwietnia 2014; 19:00

Sesja 22. 
29 kwietnia 2014; 8:30

Play-off

Mecz kwalifikacyjny 
29 kwietnia 2014; 14:30

Ćwierćfinały 
29 kwietnia 2014; 19:30

Półfinały 
30 kwietnia 2014; 8:00

Mały finał 
30 kwietnia 2014; 12:30

Finał 
30 kwietnia 2014; 12:30

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2013/2014 w curlingu
 Canadian Senior Curling Championships 2013

Bibliografia 
 
 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw 

2014
2014 w curlingu
Curling w Szkocji
2014 w Szkocji
Dumfries